Czyżówka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Czyżówka (Ostróda), Wohnplatz der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Czyżówka (Stara Błotnica), Dorf der Gmina Stara Błotnica in der Woiwodschaft Masowien
 Czyżówka (Trzebinia), Dorf der Gmina Trzebinia in der Woiwodschaft Kleinpolen

 Czyżówka (Bug), Zufluss des Bug im Osten des Landes
 Czyżówka (Wisła), Zufluss der Weichsel in der Woiwodschaft Heiligkreuz